Dörnke ist der Familienname folgender Personen:
 Anita Gura-Dörnke (1911–1978), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Ludwig Dörnke (1865–1942), deutscher Buchdrucker und sozialdemokratischer Parteifunktionär und Abgeordneter
 Richard Dörnke (1890–1954), deutscher Papiergroßhändler, Sportfunktionär und Veranstalter, Initiator des Eilenriederennens